Delta County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Delta County, Colorado 
 Delta County, Michigan 
 Delta County, Texas